

Astronomia 
 B6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B6 – codice vettore IATA di jetBlue Airways

Musica 
 B6 – accordo musicale di Si maggiore sesta secondo la notazione inglese

Altro 
 B6 – formato standard ISO 216 per la carta
 Vitamina B6 – piridossina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B